Гуго I фон Верденберг-Хайлигенберг (, ум. 7 декабря 1280) — немецкий граф из рода Тюбингенов.

Биография 
Сын графа Рудольфа I фон Монтфорт-Верденберга (ум. 1243/48) и Клеменции фон Кибург.

По произведенному в 1260 году разделу отцовских владений получил их северную часть, а его брат Хартман I — южную.

С 1264 по 1272 год вместе с графом Рудольфом I Габсбургом (племянником Гартмана Старшего фон Кибурга) упоминается в документах как опекун Анны, дочери Гартмана Младшего фон Кибурга.

С 1271 года как старший в роду являлся опекуном своих племянников — сыновей Хартмана I фон Верденберг-Зарганс.

Рудольф I Габсбург после своего избрания германским королём в 1274 году передал Гуго I фон Верденбергу фогство в Верхней Швабии с пожизненным титулом ландграфа.

При посредничестве короля Гуго I фон Верденберг купил замок Хайлибенберг, который сделал своей резиденцией.

Воспользовавшись двояким результатом выборов аббата в монастыре Сент-Галлен, получил в залог город Лихтенштайг в Туртале.

Брак и дети 
Жена — Мехтильда фон Нойффен. Дети:
 Хуго II, граф фон Верденберг-Хайлигенберг
 Адельгейда, жена Иоганна I фон Лихтенберга
 София
 Катарина
 Йоханна
 Адельгейда, жена Эберхарда II Вюртембергского.

Примечания

Литература 
 Gerhard Köbler, Werdenberg (Grafschaft), in: Historisches Lexikon der deutschen Länder. Die deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 2. verbesserte Auflage, München 1989, S. 605
 Hermann Wartmann: Werdenberg, Grafen von. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 41, Duncker & Humblot, Leipzig 1896, S. 749—759.
 Carl Borromäus Alois Fickler, Heiligenberg in Schwaben. Mit einer Geschichte seiner alten Grafen und des von ihnen beherrschten Linzgaues. Macklot, Karlsruhe 1853
 Eduard Berenbach: 800 Jahre Grafen von Heiligenberg, Meder, Donaueschingen 1936.
 Europaische Stammtafeln by Isenburg, chart 145a, Vol. 1, by Schwennicke, Vol. 12, chart 50.
 Europaische Stammtafeln, by Wilhelm Karl, Prinz zu Isenburg, Vol. XII, Tafel 65.

Графы Верденберга
Тюбингены